Garrucha puede referirse a:
 Garrucha, polea, un instrumento de izaje.
 Garrucha, una población española de la provincia de Almería.
 Garrucha, una forma de tortura aplicada por la Inquisición.
 Garrucha, una forma de denominar a las vacas en poblaciones del interior de Lugo, concretamente en la parroquia de Noche, municipio de Villalba (Lugo).
 Garrucha, una pistola brasileña de dos cañones.